Берег Харитона Лаптева — морское побережье центральной части полуострова Таймыр от пролива Ленинградцев на западе до п-ова Заря на востоке. Омывается Карским морем, в том числе заливом Ленинградцев и заливом Миддендорфа. Протяжённость с юга-запада на северо-восток свыше 250 км.

Берег назван в честь своего первооткрывателя, русского полярного исследователя, руководителя Великой Северной экспедиции 1739—1743 гг. Харитона Прокофьевича Лаптева.

Административно подчиняется Красноярскому краю. Из-за крайне сурового климата и бедной тундровой флоры берег практически необитаем. В его центральной части находится полярная станция «Мыс Стерлегова». Иных круглогодичных населённых пунктов нет.

Берег достаточно пологий, но отличается сильно изрезанной береговой линией, включает в себя крупные бухты: Михайлова, Неожиданностей, Воскресенского и Ломоносова. От Берега отходит также крупный полуостров Михайлова.

Вдоль Берега, в непосредственной его близи расположено большое количество островов, включая (с запада на восток):
 остров Колосовых
 остров Соревнования
 остров Маркгам
 остров Североморцев
 острова Тилло
 острова Каминского
 острова Мячина
 острова Баклунда
 острова Яржинского
 остров Рыкачева
 остров Вильда
   
В Карское море в районе Берега Харитона Лаптева впадает большое число рек, включая такую крупную, как Ленивая и более мелкие, такие как (с запада на восток) Широкая, Диоритовая, Гусиная, Тревожная, Гранатовая, Атта, Каменная и Толевая.

Значительная часть Берега с 1993 г. входит в Большой Арктический заповедник.

Топографические карты 
 

Карское море
Х